Arina kan syfta på:

 Arina (djur) – ett släkte tvåvingar
 Arina (företag) – ett finländskt andelslag i Uleåborg
 3523 Arina – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Arina Avram (1961–), en rumänsk författare och journalist
 Arina Tanemura (1978–), japansk mangatecknare
 Seppo Arina (1922–2001), finländsk surrealistisk bildkonstnär och grafiker